Бадаун:

 Бадаун — город на северо-западе центральной части индийского штата Уттар-Прадеш.
 Бадаун — округ в индийском штате Уттар-Прадеш.